Glavna uprava posredovanja rada, državno tijelo za posredovanje na tržištu radne snage u NDH. Nastavak je Glavne uprave posredovanja rada za banovinu Hrvatsku u Zagrebu. Naredbom ministra zdravstva Ive Petrića od 10. svibnja 1941., a objavljenom u Narodnim novinama 15. svibnja 1941. godine, ime je promijenjeno u Glavna uprava posredovanja rada u Zagrebu. Djelokrug joj se protezao na čitavo područje Nezavisne Države Hrvatske. Istom naredbom je riječ »burza« u nazivu »javna burza rada« promijenjena u riječ »ured«. Podružnice i ekspoziture javnih ureda rada izjednačene su pod nazivom »podružnica«. Uprava je izdavala svoj mjesečnik Vjestnik rada koji je izlazio od 1941. do 1944. godine.

Izvori 

NDH